Руса́нов () — село, входит в Великодымерскую поселковую общину Броварского района Киевской области Украины.

География 
Село расположено в восточной части Киевской области, на реке Трубеж. Занимает площадь 5,95 км².

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1685 человек.

Местный совет 
До 2020 года Русанов — административный центр Русановского сельского совета.

Адрес местного совета: Киевская обл., Броварский р-н, с. Русанов, ул. Ленина, 74.

Примечания

Ссылки 
 Русанов на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Населённые пункты Броварского района